Molekulska formula -{C18H18}- se može odnositi na:

 Ciklooktadekanonaen
 Reten